Ivan II di Russia – nobile russo, Gran Principe di Mosca e Gran Principe di Vladimir
 Ivan Asen II – imperatore di Bulgaria